Tamási Zsolt (1965) labdarúgóedző
Tamási Zsolt (1975) romániai magyar történész